Платоновка — деревня Шигонского района Самарской области, сельского поселения Подвалье

География 
Село расположено на ключе Акташке в 7,5 км от села Подвалье, 3,5 км от села Бекетовка Ульяновской области. Ближайшее село Сенькино, расположенное также на ключе Акташке в 3,0 км от Платоновки.

Улицы 
Колхозная улица 
Красноармейская улица  
Почтовая улица

История 
Село основано во второй половине XVII века. Названо по личному имени помещика Платона Бекетова. 
В 1900 году в Платоновке насчитывалось 52 двора, 210 душ мужского населения и 207 — женского. Школа грамоты существует в Платоновке с 1892 г., помещается в общественном здании.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шигонского района